Het 20ste wereldkampioenschap handbal mannen vond plaats van 19 januari tot 4 februari 2007 in Duitsland. 24 nationale teams speelden in 12 verschillende Duitse steden om de wereldtitel. Thuisland Duitsland behaalde voor de derde keer in de geschiedenis de wereldtitel en plaatste zich daardoor rechtstreeks voor de Olympische Spelen 2008 in Peking. De nummers twee tot en met zeven stelden een plaats veilig bij het Olympisch kwalificatietoernooi.

Het toernooi trok ongeveer 750.000 toeschouwers.

Gekwalificeerde teams

Stadions 
12 Duitse steden waren gastheer voor deze wereldkampioenschappen. De meest moderne en grote stadions van over het hele land werden geselecteerd. De finale vond plaats in de Kölnarena in Keulen.

Toernooiopbouw

Voorronde 
De 24 deelnemende landen werden onderverdeeld in zes poules van vier landen en de wedstrijden in deze ronde werden gespeeld van 20 januari tot 22 januari. De top twee van elke poule plaatsten zich voor de hoofdronde en de overige landen plaatsten zich voor de Presidents-Cup.

Op 14 juli 2006 werden de landen als volgt verdeeld in de poules:

Presidents-Cup 
De landen die als derde en vierde eindigden in de voorronde zullen worden opgedeeld in vier groepen van drie landen, als volgt:

De wedstrijden werden gespeeld van 24 januari tot 26 januari. Op 28 januari speelden de winnaars van Groep I en Groep II tegen elkaar voor de 13de plaats, de nummers twee uit groep I en II voor de 15de plaats, en de nummers drie voor de 17de plaats. De landen uit de groepen III en IV spelen in hetzelfde systeem voor de plaatsen 19, 21 en 23.

Hoofdronde 
De wedstrijden in de hoofdronde werden gespeeld van 24 januari tot 28 januari, in twee poules van zes teams. Elk land in een poule speelt tegen zijn vijf opponenten, waarna de beste vier landen uit elke poule doorgaan na de knock-outfase.

Knock-outfase 
De knock-outfase werd gespeeld in de laatste week van het toernooi, van dinsdag 30 januari tot aan zondag 4 februari. De kwartfinales werden zo opgesteld dat beide groepswinnaars de nummers vier van de andere poules troffen. De halve finales werden gespeeld op 1 februari; twee dagen werden de wedstrijden voor de 5de en 7de plaats gespeeld, waarna de finale en de wedstrijd om het brons plaatsvonden op 4 februari.

Voorronde

Groep A (Wetzlar)

Groep B (Maagdenburg)

Groep C (Berlijn/Halle)

Groep D (Bremen)

Groep E (Kiel)

Groep F (Stuttgart)

Presidents-Cup (13de-24ste plaats)

Groep I (Lemgo)

Groep II (Lemgo)

Groep III (Dortmund/Halle)

Groep IV (Dortmund/Halle)

Hoofdronde

Groep M I (Dortmund/Halle) 

Gekleurde landen kwalificeerden zich voor de kwartfinales.

Groep M II (Mannheim) 

Gekleurde landen kwalificeerden zich voor de kwartfinales.

Plaatsingswedstrijden (9de-24ste plaats)

23ste/24ste plaats (Dortmund)

21ste/22ste plaats (Dortmund)

19de/20e plaats (Dortmund)

17de/18de plaats (Lemgo)

15de/16de plaats (Lemgo)

13de/14de plaats (Lemgo)

11de/12de plaats (Keulen)

9de/10e plaats (Hamburg)

Knock-outfase

Finales 

 a na verlenging; score na volledige tijd was 34-34
 b na twee maal verlenging; score na volledige tijd was 21-21, na eerste verlenging 27-27
 c na twee maal verlenging; score na volledige tijd was 26-26, na eerste verlenging 30-30

5de/8ste plaats

Eindrangschikking

Zie ook 
 Wereldkampioenschap handbal vrouwen 2007

Handbal in Duitsland
Handbal in 2007
2007
Handbal